Northern Spirit bezeichnet:

 einen ehemaligen Betreiber von Schienenpersonenverkehr im Vereinigten Königreich (1998–2001), siehe Arriva Trains Northern
 einen ehemaligen australischen Fußballverein (heute North West Sydney Spirit), siehe Northern Spirit FC